Turbína může být:

 turbína – stroj
 vodní turbína
 parní turbína

 Turbina (turbinka) – rod rostlin z čeledi svlačcovité

kultura
 Turbina (román) – román Karla Matěje Čapka-Choda z roku 1916
 Turbina – film z roku 1941 podle románu Karla Matěje Čapka-Choda, s Lídou Baarovou v jedné z hlavních rolí